L'handbol als Jocs Olímpics de 2012 es disputarà a Londres (Anglaterra, Regne Unit) al Copper Box i al Basketball Arena (semifinals i final) entre el 28 de juliol i el 12 d'agost de 2012. Es repartiran dos jocs de medalles, un per a la competició masculina i un altre per a la competició femenina.

Calendari de classificació

Classificació masculina

Classificació femenina

Resultats

Medaller

Medallistes

Competició masculina

Fase de grups

Grup A

Grup B

Fase Final

Competició femenina

Fase de grups

Grup A

Grup B

Fase Final

Referències

Enllaços externs 
 Francia elimina a España en un agónico final, EITB, 8 d'agost de 2012
 Las 'guerreras' del balonmano arrancan un bronce histórico con un agónico triunfo ante Corea, rtv.es, 11 d'agost de 2012
 Balomnano 2012 a rtve.es

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2012
Handbol als Jocs Olímpics